Výraz head ( hlava, hlavice, vršek, vrchol) může mít následující významy:

příjmení
 A. M. Head (* kolem roku 1895), irská badmintonistka
 Anthony Head (* 1954), anglický herec
 Antony Head, 1. Viscount Head (1906–1983), britský generál britských ozbrojených sil a politik za Conservative Party
 Barclay Vincent Head (1844–1914), anglický numismatik
 Bessie Head (1937–1986), botswanská spisovatelka
 Dorothy Head (* 1925), americká tenistka, viz Dorothy Knode
 Edith Head (1897–1981), americká kostymérka
 Edward Dennis Head (1919–2005), americký duchovní, Buffalobuffalský biskup
 Francis Bond Head (1793–1875), anglický spisovatel a politik
 Henry Head (1861–1940), anglický neurolog
 Howard Head (1914–1991), vynálezce a zakladatel firmy HEAD
 James W. Head (* 1941), americký geolog a planetolog
 Jesse Head (* 1983), americký herec
 Lafayette Head (1825–1897), americký politik
 Luther Head (* 1982), americký basketbalista
 Maaike Head (* 1983), nizozemská veslařka
 Murray Head (* 1946), britský herec a zpěvák
 Nathaniel Head (1828–1883), americký politik, guvernér státu New Hampshire
 Patrick Head (* 1946), britský inženýr
 Rayoni Head (* 1976), australská badmintonistka
 Richard Head (~1637–1686), irský spisovatel
 Richard Head, 2. Viscount Head (* 1937), britský pair, politik, zemědělec a trenér koní
 Rodger Head (1939–2012), australský fotbalista
 Tania Head (* 1973), spoluzakladatelka a předsedkyně World Trade Center Survivors’ Network
 Tim Head (* 1946), britský instalační umělec, malíř, grafik a fotograf

 Head - umělecká přezdívka Briana Welche, spoluzakladatele a kytaristy skupiny Korn

geografické objekty
 Beachy Head – mys na jižním pobřeží Anglie
 Diamond Head – sopka na Havaji
 Head Island, ostrov v antarktickém Palmerově souostroví
 Head Mountains, pohoří v antarktické oblasti Viktoriina země
 Head Peak, hora v antarktickém pohoří Head Mountains (Viktoriina země)
 Horn Head (irsky Corrán Binne), poloostrov v irském hrabství Donegal
 Slea Head (irsky Ceann Sléibhe), výběžek na poloostrově Dingle v irském hrabství Kerry

další významy
 Hlava (film), hudební film
 Head (firma), americký výrobce sportovního vybavení
 HEAD acoustics, výrobce akustických přístrojů
 Head First – album skupiny Uriah Heep
 Chalon head – britská poštovní známka
 head (Unix) – standardní unixový nástroj pro výpis textového souboru
 Machine Head – americká hudební skupina

Anglická slova a fráze